Die Liga 1 2014/15 war die 77. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 25. Juli 2014 und endete am 30. Mai 2015.

Titelverteidiger war Steaua Bukarest.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams stiegen die sechs letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufsteigen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2014/15